De periode 2361 t/m 2370 bevat 26 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
5 totale
7 ringvormige
2 hybride
11 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen